Bunium strictum är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Bunium strictum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
strictum